I чемпионат Украины по волейболу среди мужчин (высшая лига) проходил с 19 марта по 26 марта 1992 года с участием 7 команд.

Высшая лига

Система проведения чемпионата 
Премьерный чемпионат Украины был проведён в Донецке. По его итогам были определены первый чемпион и призёры, а также представительство Украины в еврокубках сезона-1992/93.

Результаты и турнирная таблица 

 За победу командам начислялось 1 очко, за поражение — 0.
 При равенстве очков преимущество получала команда, имеющая лучший показатель в личной встрече.

Призёры 
 «Шахтёр» (Донецк).

 «Локомотив» (Харьков).

 «Динамо» (Луганск).

Чемпионаты Украины по волейболу среди мужчин
1992 год в волейболе